Genaro Alas puede hacer referencia a:
 Genaro García-Alas y Ureña (1844-1918), ingeniero militar y periodista español, hermano mayor de Clarín.
 Genaro Alas Rodríguez (1926-), arquitecto español.